Søren Rasmussen kan være flere personer:

 Søren Rasmussen (atlet), (født 1966) – dansk mellem- og langdistanceløber
 Søren Rasmussen (håndboldspiller), (født 1976) – dansk håndboldspiller
 Søren Arnholt Rasmussen, (født 1975) – dansk trommeslager i bandet Nephew
 Søren Hein Rasmussen, (født 1957) – dansk historiker
 Søren P. Rasmussen, (født 1967) – dansk borgmester og politiker
 Søren Vang Rasmussen – (født 1949) dansk rektor
 Søren Rasmussen (politiker), (født 1972) – dansk politiker i Region Syddanmark og Kolding Byråd